Уиллоуби Смит (, , , Норфолк — , , Суссекс) — английский инженер-электрик, открывший в 1873 году эффект фотопроводимости селена, положенный в основу фотоэлектрических ячеек, использовавшихся в первых телевизионных системах.

Биография 
С 1848 года работал в лондонской компании Gutta Percha Company, где занимался разработкой изоляции подводных кабелей, исследуя свойства гуттаперчи. Сотрудничал с Чарльзом Уитстоном. В 1849 году Смит участвовал в прокладывании первого подводного кабеля в проливе Па-де-Кале. В 1854 году руководил работами по прокладыванию коммуникационных кабелей между итальянским городом Специя и Корсикой, Корсикой и Сардинией, а также Сардинией и Алжирским побережьем. Десять лет спустя, в 1865 году, Смит на борту парохода «Грейт Истерн» прокладывал кабель между Ирландией и Ньюфаундлендом.

Литература

Ссылки 
 Willoughby Smith, web.archive.org 
  Effect of Light on the Electric Conductivity of Selenium, Nature, № 7, 303 (6 March 1873)  Bibcode:1873Natur...7R.303.. doi:10.1038/007303e0 

Инженеры Великобритании
Президенты Института инженеров-электриков